Nova Esperança é um distrito do município brasileiro de Glória de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. O distrito era conhecido como São Sebastião do Guiraí, porém em 4 de agosto de 1966 recebeu sua atual denominação.

Distritos de Mato Grosso do Sul
Glória de Dourados